Аспиаз () — сатрап Сузианы в 316—312 годах до н. э.

Биография 
После победы над Эвменом Антигон решил, что в он состоянии подчинить своей власти все земли, ранее завоёванные Александром Македонским. По замечанию Шофмана А. С., для этого Антигону требовалось, в первую очередь, укрепить тылы, поставив во главе ряда сатрапий преданных ему людей, и пополнить финансовые ресурсы. Всесильный диадох направился в Сузы, где в 316 году до н. э. завладел огромными средствами из хранящейся там сокровищницы. Наместником Сузианы был назначен местный уроженец Аспиаз. Как подметил Дройзен И., это был второй немакедонянин, которому Антигон доверил важный пост.

Как указывает Дж. Грейнджер, Аспиаз вместе с другими наместниками Антигона выступил против Селевка, ранее вынужденного бежать от Антигона из Вавилона в Египет, а теперь вернувшегося. В 311 году до н. э. Селевк вновь овладел Вавилонией и поставил на место Аспиаза Эвтела.

Известны монеты с изображением Александра Македонского, отчеканенные при Аспиазе.

Литература 
 Первичные источники
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XIX.55.1)

 Исследования
 Шофман А. С. Распад империи Александра Македонского. — Казань, 1984.
 Дройзен И. История эллинизма. Том II, книга II, глава II.
 John D. Grainger. The Rise of the Seleukid Empire (323—223 BC): Seleukos I to Seleukos III. — 2014. ISBN 978 1 78303 053 8. P. 17, 41, 47, 49.
 Robinson E. S. G. Aspeisas, satrap of Susiana. Numismatic Chronicle 5a ser. vol. 1 (1921) — P. 37-38.

Сатрапы Антигона I Одноглазого
Сатрапы Сузианы
Правители Азии IV века до н. э.